MLN steht für:

 Flughafen Melilla, laut IATA-Code
 Movimiento de Liberación Nacional – mehrere politische Parteien in Guatemala und Mexiko 
 Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, ursprünglich Guerilla, mittlerweile politische Partei in Uruguay

Abkürzung